Analóg
 analóg, jel
 Analóg, a Warpigs magyar rockegyüttes 2000-ben kiadott kislemeze
Analógia
 Analógia, fogalom: hasonló, valamivel bizonyos szempontból egyező
 Analógia, az egyik jogértelmezési módszer a jogban